Zaklęte rewiry (film)
 Zaklęte rewiry (powieść)